Daughters of Today – film del 1924 diretto da Rollin S. Sturgeon
Daughters of Today – film del 1928 diretto da Shankradev Arya
Daughters of Today – film del 1933 diretto da F.W. Kraemer